A kalóz (Il Pirata) Vincenzo Bellini 1827-ben bemutatott operája
 A kalóz (Il Corsaro) Giuseppe Verdi 1848-ban bemutatott operája
 A kalóz, 1948-as amerikai film
 A kalóz, 1958-as amerikai film
 A kalóz, 1973-as hongkongi film
 A kalóz, 1978-as amerikai film

Kapcsolódó szócikkek 
 Kalózok (egyértelműsítő lap)